L'épreuve des moins de 57 kg femmes en judo des Jeux olympiques d'été de 2020 est organisée le  dans le Nippon budōkan de Tokyo.

Résultats

Phase finale

Repêchages

Groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du Comité international olympique
 Tableaux de résultats sur le site officiel judobase.ijf.org
 Résultats officiels sur olympics.com

Judo aux Jeux olympiques d'été de 2020